Кетриц — русский дворянский род, происходящий из Саксонии.

Вольф Зигфрид фон Кетриц (умер в 1720) был польско-саксонским вице-канцлером, а затем канцлером княжества Ангальт-Цербстского. В конце XVIII века одна ветвь рода Кетриц поселилась в Северо-западном крае. Род Кетриц был внесён во II часть родословной книги Тверской губернии.
 Эрнест Юльевич Кетриц (1809—1887) — действительный статский советник, инженер путей сообщения
 Валериан Эрнестович Кетриц (1838—1907) — старший инспектор российских железных дорог.
 Константин Эрнестович Кетриц (1846—1912) — тайный советник, член инженерного совета министерства путей сообщения.
 Бернгардд Эрнестович Кетриц (1849—1923) — чиновник министерства юстиции, с 1891 года секретарь Петербургского комитета грамотности.
 Юлий Эрнестович Кетриц (1862—1917) — генерал-лейтенант военно-морского судебного ведомства, председатель военно-морского суда, расстрелян матросами в Севастополе на Малаховом кургане.

Примечания

Литература